Aretas is de naam van verschillende Nabateese koningen:
Aretas I (rond 168 v.Chr.)
Aretas II (120/110 - 96 v.Chr.)
Aretas III (84 - 62 v.Chr.)
Aretas IV (9 v.Chr. - 40 n.Chr.)